Auf der Höh ist der Name folgender geogr. Objekte:

 Auf der Höh (Wackersberg), Ortsteil von Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Auf der Höh (Gemeinde Miesenbach), Ortsteil von Miesenbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

 Auf der Höh (Hunsrück) (582 m), Berg im Hunsrück, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Auf der Höhe